Literatura: L'oncle Vània, obra teatral d'Anton Txékhov publicada el 1899
 Cinema:
 L'oncle Vània (pel·lícula de 1957), pel·lícula estatunidenca dirigida per John Goetz i Franchot Tone
 L'oncle Vània (pel·lícula de 1963), pel·lícula britànica dirigida per Stuart Burge i interpretada per Michael Redgrave i Laurence Olivier
 L'oncle Vània (pel·lícula de 1970), pel·lícula soviètica dirigida per Andrei Mikhalkov-Kontxalovski